ISO Master — компьютерная программа для редактирования ISO-образов оптических дисков. ISO Master не создаёт ISO-образы с компакт-дисков и не записывает их на диски, а только позволяет создавать их из произвольных каталогов и файлов или извлекать и изменять содержимое уже существующих образов.

Программа использует библиотеки bkisofs для чтения и записи образов.

Возможности 
 Извлечение, удаление, добавление файлов и каталогов;
 Переименование файлов и каталогов;
 Выбор типа имён файлов: Rock Ridge и (или) Joliet;
 Выбор имени диска и издателя;
 Просмотр и редактирование файлов внешними редакторами;
 Просмотр и изменение правовых атрибутов файлов и каталогов;
 Кроме ISO-образов, поддерживаюся большинство NRG-образов и некоторые однотрековые MDF-образы. Сохранение происходит только в ISO-образ.

Поддерживаемые файловые системы:
 ISO 9660;
 Joliet;
 Rock Ridge;
 El Torito.

Работа с загрузочной записью:
 Извлечение;
 Удаление;
 Установка из файла без эмуляции и с эмуляцией дискеты (флоппи-диска) размерами: 1200, 1440 и 2880 Кбайт.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница ISO Master
 ISO Master в журнале Hard'n'Soft.
 Пример использования ISO Master.

Свободное программное обеспечение для работы с файловыми системами оптических дисков
Редакторы образов оптических дисков